Оро Негро има више значења:

 Оро Негро (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Оро Негро, Ел Каско (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику